Algo de superfície convexa

Ou ainda:

 Bojo (astronomia), parte central de uma galáxia
 Bojo (náutica), uma parte de um casco de uma embarcação